Clyde River kan syfta på följande platser:

Dominica 

 Melville Hall River, vattendrag, Saint Andrew,

Kanada 

 Clyde River, Prince Edward Island, ort, 
 Clyde River, Nova Scotia, ort, 
 Clyde River, Ontario, vattendrag, 
 Clyde River, Alberta, vattendrag, 
 Clyde River, samhälle, Nunavut, 

Robotskapade Dominicaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar